O Avatar é um personagem da série de games Ultima, sendo o personagem central. Assim como Lord British, O Avatar não nasceu em Sosaria, mas veio da Terra para Sosaria por uma moongate (portal da lua). Ele ganhou o título de Avatar em Ultima IV: Quest of the Avatar; antes disso, era conhecido como The Stranger (O Estrangeiro). Ele não é a encarnação de um deus, como nos ensinos hinduístas [veja Avatar (hinduísmo)], mas de uma série de princípios conhecidos como Virtudes: compaixão, honra, justiça, sacrifício, espiritualidade, humildade, honestidade e valor. 

Ultima
Personagens de jogos eletrónicos
Personagens femininas em jogos eletrônicos
Personagens masculinos em jogos eletrônicos
Personagens de jogos eletrônicos de fantasia
Personagens de jogos eletrônicos de fantasia científica
Protagonistas de jogos eletrônicos
Personagens de jogos eletrônicos nos quadrinhos